Кинни́р () — фамилия гэльского происхождения. Известные носители:

 Киннир, Грег (род. 1963) — американский актёр кино и телевидения.
 Киннир, Доминик (род. 1967) — американский футболист и футбольный тренер.
 Киннир, Джо (род. 1946) — ирландский футболист и футбольный тренер.
 Киннир, Рой (1934—1988) — британский актёр театра, кино и телевидения.
 Киннир, Рори (род. 1978) — британский актёр театра, кино и телевидения.
 Киннир, Уильям (1880—1974) — британский гребец, чемпион Олимпийских игр 1912 года.

Примечания